La DBUs Landspokalturnering 2017-2018 è stata la 64ª edizione della coppa danese di calcio. La competizione è iniziata l'8 agosto 2017 ed è conclusa il 10 maggio 2018 con la vittoria finale del  sul  per 3 a 1.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 agosto 2017

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 Settembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 Settembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 Settembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 Settembre 2017

Terzo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 settembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 settembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 settembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 settembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 novembre 2017

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 ottobre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 ottobre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º novembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 novembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 dicembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 febbraio 2018

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 aprile 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 aprile 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 aprile 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 aprile 2018

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 aprile 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 aprile 2018

Finale

Voci correlate 
 Superligaen 2017-2018

Edizioni della Coppa di Danimarca
Calcio nel 2017
Calcio nel 2018